Simply Deep — дебютный студийный альбом американской певицы Келли Роуленд, релиз которого состоялся на лейбле Columbia Records 28 октября 2002 года в Северной Америке. 3 февраля 2003 года состоялся международный релиз.

Дебютировав, Simply Deep занял 20 позицию в Billboard 200 в Соединённых Штатах, за первую неделю было продано  копий. В конечном счёте было продано  копий, и в 2003 году альбом получил золотой статус от Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний.

Список композиций

Чарты и сертификации

История релиза

Примечания

Ссылки 
  

Дебютные альбомы 2002 года
Альбомы Келли Роуленд
Альбомы Columbia Records
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний